Le nom de Pfeiffer est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Antoine Pfeiffer (1940-2021), président de l'Église protestante réformée d'Alsace et de Lorraine ;
  (1848-1919), bactériologiste allemand ;
 Carl Pfeiffer (1908-1988), médecin et pharmacologiste américain ;
 Charlotte Birch-Pfeiffer (1800-1868), actrice dramatique et femme de lettres allemande ;
 Ehrenfried Pfeiffer (1899-1961), chimiste et agronome allemand adepte de l'anthroposophie ;
 Emil Pfeiffer (1846-1921), médecin allemand ;
 Fanny von Pfeiffer (1852-1915), épouse de Jules Ephrussi (1846-1915) ;
 François-Joseph Pfeiffer (1778-1835), peintre belge d'origine allemande ;
 Georg Pfeiffer (1890-1944), général d'artillerie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Georges Pfeiffer (1835-1908), pianiste et compositeur français ;
 Gerhard Pfeiffer (1923-2000), joueur d'échecs allemand ;
 Heinrich Pfeifer (1905-1949), agent du renseignement allemand ;
 Heinrich Pfeiffer (1939-2021), prêtre jésuite et historien de l'art allemand ;
 Henri Pfeiffer (1907-1994), un peintre abstrait ;
 Ida Pfeiffer (1797-1858), voyageuse et exploratrice autrichienne ;
 Johann Pfeiffer (1697-1761), violoniste et compositeur allemand de musique baroque ;
 Ludwig Karl Georg Pfeiffer (1805-1877), médecin, botaniste et malacologiste allemand ;
 Maximilian Pfeiffer (1875-1926), homme politique allemand ;
 Michelle Pfeiffer (1958-), actrice américaine ;
 Patric Pfeiffer (1999-), footballeur germano-ghanéen ;
 Richard Friedrich Johann Pfeiffer (1858-1945), médecin et bactériologiste allemand, découvreur de l'haemophilus influenza ou bacille de Pfeiffer ;
 Stefan Pfeiffer (1965-), nageur allemand.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien